Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al secondo turno da Jonathan Erlich e Marcin Matkowski.

Mike Bryan e Jack Sock hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Raven Klaasen e Michael Venus con il punteggio di 6-3, 67-7, 6-3, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (terzo turno)
  Mike Bryan /  Jack Sock (campioni)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (terzo turno)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (primo turno)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno, ritirati)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (finale)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (semifinale)
  Max Mirnyi /  Philipp Oswald (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone

Qualificati 

  Sriram Balaji /  Vishnu Vardhan (secondo turno)
  Andreas Mies /  Kevin Krawietz (terzo turno)

  Andre Begemann /  Yasutaka Uchiyama (primo turno)
  Austin Krajicek /  Jeevan Nedunchezhiyan (primo turno)

Wildcard 

  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (primo turno)
  Alex Bolt /  Lleyton Hewitt (primo turno)
  Liam Broady /  Scott Clayton (secondo turno)

  Jay Clarke /  Cameron Norrie (primo turno)
  Jürgen Melzer /  Daniel Nestor (primo turno)
  Frederik Nielsen /  Joe Salisbury (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2018